Напитки